Estado Mayor de la Defensa puede referirse a:

 Estado Mayor de la Defensa (EMAD), órgano del Ministerio de Defensa de España que opera como auxiliar del Jefe del Estado Mayor de la Defensa;
 Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), órgano de asesoramiento del Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay en materia de planificación y coordinación de las actividades llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas.